Мекленбу́ргско-переднепомера́нские диалекты (; в диалекте — Mękelborgsch und Vörpommersch) — эта группа диалектов нижненемецкого языка, входящих в восточнонижненемецкую группу диалектов. Распространены в основном в современной немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Все диалекты группы очень похожи друг на друга и не обладают строго определёнными границами, которые бы позволили определить зоны перехода.

Характерной чертой восточнонижненемецких диалектов является то, что отсутствует происходящее из древнесаксонского окончание -t для глаголов во множественном числе. Вместо этого глагол получает окончание -(e)n, что сближает его с верхненемецким.

Территория распространения 
 Мекленбургский (Mecklenburgisch)
 Мекленбург-шверинский (Mecklenburg-Schwerinerisch) — в районе городов Шверин, Росток, Висмар, Гюстров
 Мекленбург-штрелицкий (Mecklenburg-Strelitzsch) — в районе городов Нойштрелиц, Нойбранденбург
 Переднепомеранский (Vorpommersch) — в районе Штральзунда, Грайфсвальда и Анклама
 Западно-мекленбургский / Восточно-гольштейнский (Westmecklenburgisch / Ostholsteinisch)

На западе мекленбургский переходит в гольштейнский. Он имеет с мекленбургским определённые сходства, которые в Гольштейне (в зависимости от региона) смешиваются с северо-нижнесаксонским диалектом. В районе Ратцебурга, который также причисляется к мекленбургской диалектной зоне, существует переход, где присутствуют в изменённом виде особенности мекленбургского и гольштейнского, в пределах отдельных диалектов смешивающихся. Так, на западе от Шверина известно окончание -t для глаголов во множественнос числе.

Фонетические особенности 
Обычная для нижненемецкого дифтонгизация открытых  и  (переход их в  и , соответственно) проявляется в мекленбургском в ещё большей степени ( может переходить также в ). То же правило распространяется на умляуты ( переходит в  или ). Однако с словах, в которых в прагерманском присутствовал дифтонг «au», в мекленбургском произонится чистый звук «o» и наоборот (прагерманское *augo (глаз) перешло в oge, но bōks (книга) в bauk).

В мекленбургско-переднепомеранских диалектах употребляется несколько звуков нетипичных для других нижненемецких диалектов. Для их передачи используются специальные буквы Æ(Œ) и Ę, а также общая для всего нижненемецкого ареала буква Å.

Å 
Å/å, используемая прежде всего в померанском ареале, используется для обозначения звука  перед вокализированным r, где в общенемецком писалась бы буква a. К примеру, нижнемецкое слово Jor (год), соответствующее литературному немецкому Jahr, может быть записано как Jår.

Ę 
Ę/ę обозначает длинный звук E [/ɛ:/]. Она употребляется в тех словах, в которых изначальный древнесаксонский длинный звук I перешёл в E (древнесакс. givan и мекл. gęven (geben — давать)).

Æ 
Æ/æ или Œ/œ обозначают звук [/ɶː/], который представляет собой умлаут A, который, однако, отличается от литературного немецкого Ä, и представляет собой среднее между длинным Ä и Ö. Этот звук также часто обозначается как Ä.

Апостроф 
На месте отпавшей на конце E в мекленбургско-переднепомеранских диалектах употребляется апостроф, который показывает что согласная на конце слова не оглушается.

См. также 
 Померанские диалекты

Примечания

Ссылки 
 

Диалекты нижненемецкого языка
Немецкие диалекты в Германии
Диалекты Мекленбурга-Передней Померании